Verdrag van Stralsund (1354) tussen Mecklenburg en Pommeren
 Verdrag van Stralsund (1370) tussen Denemarken en de Hanze